Фелін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Фелін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара